Рьо (міра) — японська міра ваги, рівна масі монет в 1 рьо.
 Рьо (монета) — японська золота монета високого достоїнства.
 Рьо () — комуна у Франції, регіон Нижня Нормандія

Особи
 Міяке Рьо (, 24 грудня 1990) — японський фехтувальник, олімпійський медаліст.